James (ou Jim) Thomson peut désigner :
 Deux poètes écossais :
 James Thomson (1700-1748), le plus célèbre ;
 James Thomson (1834-1882), connu sous le pseudonyme de Bysshe Vanolis ;
 Deux hockeyeurs canadiens :
  (1927-1991), 850 matches dans la LNH, ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto ;
  (1965-), 116 matches dans la LNH ;
 James Thomson (1822–1892), ingénieur et professeur ;
 James Thomson, (1828-1897) entomologiste américain.
 James Thomson (mathématicien) (1786-1849), professeur de mathématiques irlandais, père de William Thomson ;
 James Thomson (1790-1876), homme politique américain du  ;
 James William Thomson (1828–1907), homme politique néo-zélandais.
 James McIlhany Thomson (1878–1959), éditeur journalistique américain ;
 James Francis Thomson (1891–1973), homme politique américain du Michigan ;
 James Sutherland Thomson (1892–1972), président de l'université de Saskatchewan ;
 James Thomson (architecte) (d. 1927), architecte écossais, architecte de Dundee ;
 James Alexander Thomson (né en 1958), chercheur en biologie cellulaire.